Die 18. Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin fand am 18. September 2016 von 8 bis 18 Uhr statt. Gleichzeitig wurden auch die Bezirksverordnetenversammlungen gewählt. In Folge der Wahl zum Abgeordnetenhaus, die ungewöhnlicherweise mit fünf ähnlich starken Parteien ausging, wurde eine Koalition aus der SPD, der Linken und den Grünen gebildet, die bundesweit erste rot-rot-grüne Koalition unter SPD-Führung. Dabei markierte der Stimmenanteil der SPD mit 21,6 % den kleinsten Wahlsieg einer Partei in der Geschichte der deutschen Wahlen zu einem Landesparlament. Bei der im Nachhinein für ungültig erklärten Abgeordnetenhauswahl 2021 wurde die SPD mit einem noch schwächeren Ergebnis (21,4 %) Wahlsieger.

Ausgangslage 
Es war die erste Wahl für den amtierenden Regierenden Bürgermeister Michael Müller als Spitzenkandidat, der dieses Amt am 11. Dezember 2014 von Klaus Wowereit übernommen und seitdem mit dem Senat Müller I in einer großen Koalition die Regierungsverantwortung innehatte.

Kandidaten 
Zur Wahl konnten Parteien und – in den Wahlkreisen – Einzelbewerber antreten. Parteien, die nicht an der letzten Abgeordnetenhauswahl 2011 oder in Berlin an der letzten Bundestagswahl 2013 teilgenommen hatten, hatten bis zum 18. Mai 2016 ihre Beteiligung bei der Landeswahlleiterin anzuzeigen, um ihre Parteieigenschaft feststellen zu lassen. Mit Ausnahme der bereits im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien – SPD, CDU, Grüne, Linke und Piraten – mussten die Parteien bis zum 12. Juli 2016 2200 Unterstützungsunterschriften für die Landesliste oder 185 Unterschriften je Bezirksliste vorlegen.
Der Landeswahlausschuss ließ 32 Parteien zur Wahl zu. 25 Parteien reichten Landes- oder Bezirkslisten ein, von denen 21 zugelassen wurden. 17 Parteien traten berlinweit an, vier nur in einzelnen Bezirken.

Landeslisten eingereicht, aber nicht die notwendigen Unterstützungsunterschriften beigebracht, hatten die Deutsche Konservative, Die Republikaner, Die Einheit und die Mieterpartei / Bündnis Berlin. Keine Listen oder Direktbewerber aufgestellt, obwohl sie als Partei anerkannt worden waren, hatten die Familien-Partei Deutschlands, die Partei der Humanisten, die Partei der Wähler und VERA. Nicht als Partei anerkannt worden waren die Organisationen Der Neue Ansatz, Deutsche Gerechtigkeits Partei, Menschenfresserpartei Deutschlands und Transhumane Partei Deutschland.

Wahlkreiseinteilung

Umfragen 
Für die Sonntagsfrage gaben die Meinungsforschungsinstitute folgende Ergebnisse an (Werte in Prozent; sofern bei Piraten oder FDP keine Zahlen angegeben, sind diese in Sonstige enthalten):

Wahlergebnis 

Das Zweitstimmenergebnis wurde am 5. Oktober vom Landeswahlausschuss festgestellt.

Von den 2.485.379 registrierten Wahlberechtigten hatten sich 1.662.476 (66,9 %) an der Wahl beteiligt. 25.694 Stimmzettel (1,5 %) waren als ungültig gewertet worden und 1.635.169 als gültig.

Erst- und Zweitstimmen zum Abgeordnetenhaus in den Bezirken 

 Eingefärbt:  Höchste Erst- und Zweitstimmenanteile je Bezirk

Wahlkreiskarten zur Abgeordnetenhauswahl 

Stimmenstärkste Parteien in den 1779 Wahllokalen:

Wahl der Bezirksverordnetenversammlungen 
Zur Wahl der Bezirksverordnetenversammlungen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg trat neben den zur Abgeordnetenhauswahl zugelassenen Parteien außerdem die Ökologische Linke an.

Bezirksverordnetenversammlungen 

 In Klammern: die bisherigen Sitze
 Friedrichshain-Kreuzberg: 2 Mandate für Die PARTEI
 Eingefärbt: Höchste Stimmenanteile und meiste Sitze je Bezirk

Bezirksämter

Regierungsbildung 

In Folge der Wahl zum Abgeordnetenhaus wurde eine Koalition aus der SPD, der Linken und den Grünen gebildet, die bundesweit erste Rot-rot-grüne Koalition unter SPD-Führung. Am 16. November 2016 einigten sich die Spitzen der angestrebten Landesregierung auf einen Koalitionsvertrag. 

Hauptartikel: Senat Müller II

Am 8. Dezember 2016 wurde der Senat Müller II vereidigt und Michael Müller wurde mit 88 Ja-Stimmen, zwei Gegenstimmen aus dem eigenen Lager der Koalition, wieder gewählt.

Siehe auch 
 Liste der Abgeordnetenhauswahlkreise in Berlin 2016
 Liste der Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin (18. Wahlperiode)

Weblinks 

 Die Landeswahlleiterin für Berlin
 Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2016 Bundeszentrale für politische Bildung

Einzelnachweise 

2016
Berlin Abgeordnetenhaus
Berliner Geschichte (21. Jahrhundert)